The Two Orphans – film del 1907 diretto da Francis Boggs
 The Two Orphans – film del 1911 diretto da Otis Turner
 The Two Orphans – film del 1915 diretto da Herbert Brenon

Pagine correlate 
 Le due orfanelle
 Les Deux Orphelines